Черво́ное (), село,
Солоницевский поселковый совет,
Дергачёвский район,
Харьковская область.

Географическое положение 
Село Червоное находится на правом берегу реки Уды, выше по течению примыкает к селу Басы (присоединено к пгт Солоницевка), на противоположном берегу реки — пгт Солоницевка, в селе есть железнодорожная станция Шпаковка.

История 
Присоединено к пгт Солоницевка в ? году.

Примечания 

Исчезнувшие населённые пункты Харьковской области
Солоницевка
Населённые пункты Дергачёвского района (Харьковская область)